Wilde Kinder steht für:

 Wilde Kinder, Kinder, die von anderen Menschen isoliert aufwuchsen, siehe Wolfskind
 Wilde Kinder (Film), französischer Film von Yannick Bellon aus dem Jahr 1989